Kazahstan sudjeluje na Olimpijskim igrama od 1994. g. u Lillehammeru. Prije toga kazaški sportaši su nastupali pod zastavom SSSR-a, a 1992. u timu Zajednice Nezavisnih Država. 

Kazaški sportaši osvojili su ukupno 64 medalje na Ljetnim olimpijskim igrama, te 8 na Zimskim olimpijskim igrama.

Olimpijski savez Kazahstana osnovan je 1990. a u Međunarodni olimpijski odbor je primljen 1993.

Rezultati na Ljetnim olimpijskim igrama

Medalje prema sportovima

Rezultati na Zimskim olimpijskim igrama

Medalje prema sportovima

Vidi još
 Kazahstan na stranicama Olimpijskog odbora. 

Šport u Kazahstanu
Države na Olimpijskim igrama